James Tyrrell, född 5 maj 1642 i London, Storbritannien, död 17 juni 1718 i Shotover utanför Oxford, var en brittisk författare, politisk filosof (Whigpartiet) och historiker.

Verk 
 Patriarcha non monarcha. The patriarch unmonarch'd: being observations on a late treatise and divers other miscellanies, published under the name of Sir Robert Filmer baronet. In which the falseness of those opinions that would make monarchy jure divino are laid open: and the true principles of government and property (especially in our kingdom) asserted. By a lover of truth and of his country (1681)
 A brief disquisition of the law of nature, according to the principles laid down in the reverend Dr. Cumberland's (now Lord Bishop of Peterborough's) Latin treatise on that subject. As also his considerations of Mr. Hobbs's principles put into another method (1692)
 Bibliotheca politica: or An enquiry into the ancient constitution of the English government; both in respect to the just extent of regal power, and the rights and liberties of the subject. Wherein all the chief arguments, as well against, as for the late revolution, are impartially represented, and considered, in thirteen dialogues. Collected out of the best authors, as well antient as modern ... (1694)
 The General History of England, both Eccesiastical and Civil (5 volymer, publicerade mellan 1700 och 1704)

Referenser

Noter 

Brittiska författare under 1700-talet
Brittiska historiker
Alumner från The Queen's College, Oxford
Brittiska politiker under 1700-talet
Författare från London
Födda 1642
Avlidna 1718
Män